Wildenau ist der Name folgender Orte:

 Wildenau (Gemeinde Aspach), Katastralgemeinde von Aspach, Oberösterreich

 Luhe-Wildenau, Markt im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Wildenau (Garmisch-Partenkirchen), Ortsteil des Marktes Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Wildenau (Plößberg), Ortsteil des Marktes Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Wildenau (Schönewalde), Ortsteil der Stadt Schönewalde, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Wildenau (Schwarzenberg), Ortsteil der Stadt Schwarzenberg, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Wildenau (Selb), Ortsteil der Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Wildenau (Steinberg), Ortsteil der Gemeinde Steinberg, Vogtlandkreis, Sachsen

 Wildenau (Ostpr.), bis 1938 Jablonken, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Jabłonka (Dźwierzuty), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Wildenau ist der Name folgender Burgen und Schlösser:
 Burg Wildenau (Pliezhausen), abgegangene Burg bei Pliezhausen im Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg, Deutschland
 Burg Wildenau (Plößberg), Burg bei Plößberg-Wildenau im Landkreis Tirschenreuth in Bayern, Deutschland
 Schloss Wildenau bei Aspach in Oberösterreich
 Turmhügel Wildenau,  Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern